Војислав Маринковић може да се односи на:
 Војислав Маринковић (1876 — 1935) - српски економиста и политичар, министар
 Војислав Маринковић (фотограф) - (1911 - 2004), ликовни уметник фотографије, фотографски писац и критичар